В отборочную группу 1 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Франция, Словения, Израиль, Кипр и Мальта. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Франция, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004, набрав максимальное количество очков в квалификации. Словения получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
8 мячей
  Эрмин Шиляк

6 мячей
  Тьерри Анри
  Давид Трезеге
  Сильвен Вильтор

3 мяча
  Михалис Константину
  Зинедин Зидан
  Хаим Ревиво
  Майкл Мифсуд

2 мяча
  Яннис Оккас
  Райнер Рауффманн
  Стив Марле
  Омри Афек
  Пини Балили
  Настя Чех
  Златко Захович

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году